

Persone 
 Hanibal Lucić (it: Annibale Lucio), scrittore, poeta e traduttore croato
 Ivan Lučić (it: Giovanni Lucio), scrittore e letterato dalmata.
 Mirjana Lučić, tennista croata
 Nela Lucic (Nela Lučić), attrice bosniaca
 Sanja Lučić, giornalista e conduttrice radiofonica serba
 Teddy Lučić, calciatore svedese

Pagine correlate
Lucich